Гранха ла Есперанза има више значења:

 Гранха ла Есперанза (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха ла Есперанза (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ла Есперанза (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ла Есперанза, Санта Фе (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику